Самчхонпхо́:

 Самчхонпхо — прежнее название города Сачхон в Корее.
 Самчхонпхо — корейский порт на юго-восточном побережье Корейского пролива.